Lillfjärden kan syfta på:

Finland
 Lillfjärden, Lovisa, Nyland, 
 Lillfjärden, Åland,

Sverige
Gunnarsbo-Lillfjärden, sjö i Östhammars kommun,  (4,41 ha)
Lillfjärden, Hälsingland, sjö i Hudiksvall i Hudiksvalls kommun,  (24,5 ha)
Lillfjärden, Västerbotten, sjö i Umeå kommun, 
Lillfjärden, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (9,44 ha)
Lillfjärden (Nederluleå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (10,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn